Ла Вакета има више значења:

 Ла Вакета (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вакета (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику